Bohaiornithidae — родина енанціорнісових птахів, що існувала у ранній крейді, 125-120 млн років тому. Всі представники родини знайдені в Китаї у відкладеннях формувань Юфотанг та Їсянь. Родина виділена у 2014 році китайськими дослідниками, які дали їй визначення як природна група, що об'єднує нащадків спільного предка Bohaiornis guoi та Shenqiornis mengi.

Філогенія 
Кладограма за  O’Connor et al. 2013.

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки 

Викопні птахи
Вимерлі родини птахів